Andes – antica località tradizionalmente considerata l'attuale località Pietole Vecchia del comune italiano di Borgo Virgilio (MN)
Andes – comune della Colombia nel Dipartimento di Antioquia
Andes – comune degli Stati Uniti d'America nello stato di New York